Seison är ett släkte av hjuldjur. Seison ingår i familjen Seisonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Seison